Lightning signifie « éclair » en anglais. Le terme peut faire référence à :

Culture

Littérature 
 Lightning, un roman de Dean Koontz ;

Cinéma 
 When Lightning Strikes, un film américain de Burton L. King et Harry Revier, sorti en 1934 ;
 Struck by Lightning, un film de Jerzy Domaradzki ;

Musique 
 Lightning Bolt, un groupe de rock américain ;
 Lightning Strikes, un album d'Ozzy Osbourne ;
 Lightning Strikes Again, un album de Dokken ;
 Midnight Lightning, un album posthume de Jimi Hendrix ;
 Pretty Little Lightning Paw, un album de A Silver Mt. Zion ;
 , un album de Carola ;
 Ride the Lightning, un album de Metallica ;
 Ride the Lightning, une chanson du même groupe ;
 Lightning, une chanson du groupe The Wanted.

Fiction 
 Living Lightning, un superhéros de l'univers Marvel ;
 Lightning, une super-héroïne de l'univers DC ;
 Lightning McQueen (Flash McQueen en version  française), le personnage principal du film Cars.

Informatique 

 Mozilla Lightning, une extension agenda du logiciel Thunderbird ;
 Lightning, un format de connecteur d'Apple ;
 Lightning, un protocole de paiement de pair-à-pair adossé au Bitcoin.

Jeu vidéo 

 Lightning (Claire Farron),  personnage principal de Final Fantasy XIII ainsi que Lightning Returns : Final Fantasy XIII ;
 R-Type III: The Third Lightning ;

Modèles d'avions militaires 
 English Electric Lightning ;
 Lockheed Martin F-35 Lightning II ;
 Lockheed P-38 Lightning ;

Sport 
 Lightning, un type de montagnes russes ;
 Adelaide Lightning, un club australien de basketball;
 Lightning de Milton Keynes, un club de hockey sur glace britannique ;
 Lightning de Tampa Bay, une équipe de hockey sur glace américaine ;
 Rockford Lightning, une équipe de basketball américaine ;

Toponyme 
 Lightning Ridge, une ville d'Australie.

Voir aussi